Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „10”:

Polskie:
 X Brygada Jazdy (1921–1924) → X Brygada Kawalerii (1924–1930) → 10 Brygada Kawalerii (1930–1939) – brygada pancerno-motorowa Wojska Polskiego okresu II RP
 10 Brygada Kawalerii Pancernej we Francji (1940) – brygada pancerna Armii Polskiej we Francji
 10 Brygada Kawalerii Pancernej (1940–1947) – brygada pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 10 Brygada Kawalerii Pancernej (1995) – brygada pancerna Sił Zbrojnych RP stacjonująca w Świętoszowie

Austro-węgierskie:
 10 Brygada Kawalerii (do 1918)